Новогоднее наступление:
 Новогоднее наступление 1968 года (Тетское наступление)
 Новогоднее наступление 1969 года (Второе Тетское наступление)